Cansu Çetin – pallavolista turca
 Duran Çetin – scrittore turco
 Hikmet Çetin – politico turco
 Mert Çetin – calciatore turco
 Oğuz Çetin – calciatore e allenatore di calcio turco
 Recep Çetin – calciatore turco
 Serhat Çetin – cestista turco
 Servet Çetin – calciatore turco
 Sinan Çetin – regista turco
 Yavuz Çetin – chitarrista e cantante turco